Эльбасан:

 Эльбасан — город в Албании.
 Эльбасан — область в центральной Албании.
 Эльбасан — один из 36 округов Албании.

См. также 
 Эльбасани